Küttler ist der Name von:

 Edmund Martin Küttler (1884–1964), deutscher Ethnologe
 Heinrich Küttler (1863–1924), deutscher Kupferschmiedemeister und Politiker (DDP)
 Thomas Küttler (1937–2019), deutscher Theologe
 Wolfgang Küttler (* 1936), deutscher Historiker